Desa Keden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Keden (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 110,70), Jawa Tengah, 
 Desa Keden (administrativ by i Indonesien, lat -7,44, long 110,79), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar